Његошево може да се односи на:

 Његошево, насељено место у општини Бачка Топола
 Његошево, насељено место у општини Шамац